Lepiku kan syfta på:

Estland
Lepiku, Dagö – en by i Emmaste kommun i landskapet Hiiumaa (Dagö)
 Lepiku, Lääne-Virumaa – en by i Vinni kommun i landskapet Lääne-Virumaa
 Lepiku, Moon – en by i Moons kommun i landskapet Saaremaa (Ösel)
 Lepiku, Tartumaa – en by i Ülenurme kommun i landskapet Tartumaa
 Lepiku (Tallinn) – en stadsdel i Tallinn
Lepiku – en by på Stora Rågö, se Bisagidbyn